Dennis Curran ist der Name folgender Personen:

* Dennis Curran (Basketballspieler), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Dennis P. Curran (* 1953), US-amerikanischer Chemiker